George Albert Smith kan syfta på:

George Albert Smith (filmregissör)
George Albert Smith (mormon)